The Good Life — третій студійний альбом датської групи Kashmir.

Композиції 
 Mom in Love & Daddy in Space – 4:32
 Make It Grand – 4:34
 Lampshade – 6:04
 Graceland – 4:47
 It's O.K. Now – 4:52
 Miss You – 4:36
 New Year's Eve – 4:39
 Mudbath – 4:42
 Gorgeous – 6:49
 Kiss Me Goodbye – 4:04

Джерела 
 The Good Life  allmusic
 The Good Life  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Kashmir
Музичні альбоми 1999